Грудневі події в Афінах (грец. Δεκεμβριανά, тобто Грудневі події) — військове зіткнення, що мало місце в Афінах у період з грудня 1944 року по січень 1945 року між силами ЕАМ — ЕЛАС — КПГ і британськими збройними силами та їх грецькими союзниками широкого політичного спектру, починаючи з соціал-демократів (як прем'єр-міністр Георгіос Папандреу) і закінчуючи «батальйонами безпеки», раніше співпрацювали з окупантами. Єдина у своєму роді подія в Європі в кінці Другої світової війни.

Початок сутичок 3 грудня 1944 року ознаменовано розстрілом урядовими і британськими силами мирного мітингу прихильників ЕАМ перед пам'ятником невідомому солдату в центрі міста.

Мітинг, у свою чергу, був викликаний ультиматумом тимчасового уряду (1 грудня 1944 року) про роззброєння всіх партизанських загонів. В результаті розстрілу мітингу було вбито 33 і поранено 148 демонстрантів. Бої тривали 33 дні і завершилися 5-6 січня 1945 року.

Це зіткнення стало прелюдією до громадянської війни в Греції.

Передісторія 
З початком потрійний, германо-італо-болгарської, окупації Греції в роки Другої світової війни Компартія Греції виступила з ініціативою створення Визвольного фронту (ЕАМ) у вересні 1941 року, який організував у грудні 1941 року свій центральний військовий комітет, який утворив потім в лютому 1942 року Визвольну армію (ЕЛАС). Хоча політичні противники ЕАМ звинувачували його в тому, що основною метою фронту є захоплення влади, протягом усіх років окупації ЕАМ прагнув до створення більш широкого фронту14. Як наслідок, ЕАМ підписав угоду Ліванський 20 травня 1944 року і погодився на створення уряду Національної єдності75. Поступки грецьких комуністів і лист генсека компартії Греції йому, Черчілль оголосив 24 травня в британському парламенті і «визнав їх своїм тріумфом», демонстративно звертаючись до єдиного комуністу в парламенті У. Галлахеру. Р. Афанасиадис, у своїй книзі «Перший акт Грецької трагедії», писав що це угода повернуло стрілки історії на 120 років томуΒ-225 «Але в Лівані було прийнято рішення, що командувачем об'єднаних грецьких сил генерал Олександра Отонеоса, що Черчиллю не сподобалося»B-279.

Подальше Казертское угода, досягнута 26 вересня 1944 року в Італії, згідно з яким всі грецькі сили (партизанські армії і військові частини еміграційного уряду) переходили під командування уряду, але безпосереднє командування британського генерала Скобі, стало ще одним етапом поступок ЕАМ — ЕЛАС415.

В роки окупації і Опору ЕАМ—ЕЛАС, будучи найбільш сильними і масовими організаціями грецького Опору, перетворилися на потужний політичний і військовий механізм. Ще в 1943 році, британський майор Девід Уоллес, який перебував із завданням британських спецслужб в горах Греції і загинув там писав «Перш ніж почати детальний аналіз політичних даних, слід зазначити обстановку на території, неофіційно іменується Вільна Греція. До мого прибуття туди, я не уявляв її масштаби і ступінь її свободи. Увесь центральний гірський масив, що є хребтом Греції, повністю і абсолютно незалежний від впливу окупантів і уряду квіслінгів в Афінах....Межі Вільної Греції змінюються на сході і заході, в залежності від діяльності військових з'єднань Осі. Природно є в Греції та інші ізольовані звільнені території, але ця є єдиною і безперервної, від югославського кордону до гір Гьоны і Парнасу. На цій території пересуваєшся з абсолютною безпекою. Можна подорожувати з регіону міста Флоріна до передмість Афін, маючи на руках візу ЕАМ»76. Маючи в більшості регіонів країни де-факто владу в своїх руках (крім кількох островів, Епіру та Афін), ЕАМ—ЕЛАС не бажали повернення короля в країну, як і можливого відновлення довоєнного диктаторського режиму подібного диктатури генерала Метаксаса. ЕАМ заявляв, що утворення тимчасового уряду, після звільнення країни, буде мати «єдиною своєю метою вибори в Установчі збори, щоб народ сам прийняв рішення про форму правління».3-й пункт декларації ЕАМ говорив про «забезпечення суверенного права народу самому прийняти рішення», проти «кожної реакційної спроби насадити рішення проти його бажання»16.

Контрольовані компартією Греції ЕАМ-ЕЛАС мали широку підтримку найбідніших верств населення і серед інтелігенції. Історик Д. Фотіадіс, який тоді працював в апараті еміграційного уряду в Лондоні, писав що ЕАМ представляє 90 % грецького народуВ-268. З іншого боку утворилася коаліція всіх антикомуністичних збройних угруповань, що включала в себе колишніх співробітників окупантів, лібералів, монархістів. Британська політика розглядала грецького короля, іменованого Черчіллем «союзником Великої Британії, якого не можна усунути»B-251 як необхідний фактор для збереження своєї довоєнної позиції в Греції і готувалася відновити її.

Ще з 1943 року англійці планували відправити свої війська в Грецію після звільнення країни, щоб не допустити шкоди інтересам своєї імперії в Греції. Ці наміри англійців і короля, щодо післявоєнного правління в Греції, викликали заколот в грецьких частинах на Близькому Сході, в результаті якої велика частина сполук була розпущена а їхні солдати і офіцери виявилися в британських концтаборах в Лівії. У своїй записці Ідену Черчілль писав 6 серпня 1944 року «...Або ми підтримаємо Папандреу, якщо знадобиться і силою, як ми погодили, або ми з видами на Грецію можна буде покінчити». До того ж і сам призначений англійцями прем'єр-міністром Папандреу, у своїх листах Черчиллю, просив 21 серпня 1944 року «Для цієї мети необхідно створення Національної армії і поліції, і для досягнення цієї мети необхідна британська військова допомога». Історик Д. Фотіадіс заходить ще далі, коли пише, що Черчілль обрав Грецію як «прелюдію до Третьої світової війни»

Останні місяці війни 
У вересні 1944 року розпочалося виведення німецьких військ з території Греції.

При цьому, скрізь, де це було можливо, частини ЕЛАС завдавали відступаючим німецьким військам ударів. Однак, як пише сучасний історик Т. Герозисис, існувало як мінімум «дивне» явище.

Німецька армія залишала Грецію, але британська авіація і флот, що панували в повітрі і на морі, не чинили німцям абсолютно ніякого опору.

Герозисис пише про унікальну «угоду» англійців та німців у ході війни. Альберт Шпеєр підтверджує, що влітку 1944 року німці та англійці прийшли в Лісабоні до непідписаної «gentlemen's Agreement».

Англійці не повинні перешкоджати евакуації німців. У свою чергу, німці повинні були передати англійцям ряд грецьких міст і позицій. «Німецькі транспорту з військами з грецьких островів пройшли восени 1944 року безперешкодно під очима англійців і британських підводних човнів в Егейському та Середземному морях».

Німецькі літаки безперешкодно вивезли з Криту 50 тисяч солдатів і з Родосу 17 тисяч солдатів. Це викликало протести радянського командування.

Британський генерал Скобі вів переговори про передачу йому грецьких міст, щоб запобігти їх заняття силами ЕЛАС. Сам Черчілль писав Ідену 13 вересня «у штабах широко поширений погляд, що незабаром ми зійдемося в бою з ведмедем і що сьогодні ми в кращому положенні для цього, ніж ми були двома місяцями раніше». Контакти деяких британських офіцерів з німцями були іноді настільки відкритими, що на вимогу штабу ЕЛАС, англійці були змушені відкликати майора Мюллера з регіону Східна Македонія і Фракія738.

Готуючись до конфронтації з ЕЛАС англійці готувалися задіяти і використовувати будь-яких дійсних або потенційних супротивників КПГ і ЕЛАС.

В роки війни і через протистояння ідеології «Великої Болгарії» на території Югославії отримала розвиток ідеологема македонизма. Згодом ця ідеологема стала являти претензії і на грецьку територію. У партизанській армії ЕЛАС не було сполук за мовною ознакою. Винятком став один батальйон Х дивізії ЕЛАС, що складався з славомакедонцев, схильних до нової югославської пропаганді. Англійці, готуючись до зіткнення, вирішили розіграти цю карту проти ЕЛАС. Командування дивізії був змушений розпустити цей батальйон, який перейшов на югославську територію Ще більш делікатною і небезпечною стала ситуація виникла у Східній Македонії і Фракії. Болгарія була однією з трьох країн окупантів Греції. Але болгарські частини затримували свій відхід, дивним чином очікуючи, що Росія залишить їм контроль грецьких територій, наданих болгарам до того Гітлерівською Німеччиною. Англійці розігрували і болгарську карту проти ЕЛАС. Командування ЕЛАС готувалося силою видворити болгар зі Східної Македонії та Фракії. Але перед цим КПГ направило в Софію члена ЦК КПГ, Георгіоса Эритриадиса, який зустрівся з маршалом Толбухином. Эритриадис інформував Толбухіна про те, що ЕЛАС не зазнає подальшого перебування окупаційних болгарських військ на грецькій території, незалежно від змін в Болгарії, і має намір зробити наступ проти болгар, навіть до звільнення Афін, що, за заявою Эритриадиса, було б «манною небесною» для Черчілля. 10 жовтня Толбухін наказав болгарським військам покинути грецьку територію.ЕЛАС дав можливість безперешкодно піти болгарським частинах. Але болгари, винні у звірствах, були засуджені надзвичайними трибуналами і розстріляні в місцях вчинених ними звірств, особливо в регіоні Драма740.

До жовтня 1944 року був звільнений Пелопоннес. До початку листопада майже вся територія Греції була вільна. Винятком була одна німецька дивізія залишилася на Криті до кінця війни, в 1945 році, і гарнізон острова Мілос. Ні англійська авіація, ні флот не звертали на ці частини увагу. ЕЛАС контролював більшу частину континентальної Греції. Лише Епір в більшій своїй частині був під контролем правої ЕДЕС і в Македонії подекуди залишалися банди ультраправої організації ПАТ, яка після німецько-болгарської контролю і підтримки перейшла під британський контроль. В Афінах і Піреї в очікуванні англійців зібралися всі сили, які співпрацювали з окупантами.

Звільнення 
Німці пішли з Афін 12 жовтня 1944 року. Слідуючи букві Казертского угоди, регулярні частини ЕЛАС не вступили в Афіни. Але ще в роки окупації в місті діяли легко озброєні загони, об'єднані в 1-й корпус ЕЛАС742 взяли місто під свій контроль і з боями врятували безліч міських об'єктів, включаючи електростанції, від їх руйнування йдуть німцями. В 9 ранку міські загони ЕЛАС вступили в центр міста і зняли залишилася гітлерівську символіку з Афінського Акрополя.

Перші англійські парашутисти прибутку 14 жовтня на эародром в Татою, нібито для роздачі продовольства. Їх зустріли партизани ЕЛАС, зайняли аеродром 12 жовтня. 13 жовтня Бі-бі-сі зробила «помилку», повідомивши, що Афіни були звільнені силами ЕЛАС. Це викликало невдоволення Черчілля, який готувався до зіткнення з ЕЛАС і, ще перебуває поза Греції, прем'єр-міністра Георгіоса Папандреу, який вимагав від Форін-офісу виправити помилку. «Помилку» виправив, англійська головнокомандувач Вілсон, Генрі Мейтленд, доложивший Черчиллю, що Афіни були звільнені з 13 на 14 жовтня британськими частинами і Священним загоном. Сьогодні визволення міста відзначається 12 жовтня, коли він і був звільнений частинами ЕЛАС, а не згідно фантазіям британського генерала747.

Уряд Георгіоса Папандреу і англійська «військово-політична мережа» прибули до Афін 18 жовтня зустрінуті почесним караулом сил ЕЛАС.

Поведінка англійців по відношенню до колишніх коллаборационстам стало «дратувати» греків. Навіть через місяць, ні один співробітник окупантів не був засуджений і багато вели себе зухвало. Рішення англійців виплатити затримана платню складу заснованих німцями батальйонів безпеки викликало обурення бійців ЕЛАС747.

Генелал Трасивулос Цакалотос, командир 3-ї Гірської, писав «вони потрібні як противники ЕАМ»742. Колабораціоністи з усієї Греції почали збиратися в Афінах під захист англійців743. На відміну від масових актів відплати у Франції та Італії проти співробітників окупантів, які через кілька годин після Звільнення перетворилися в криваву лазню з 9.000 та 12.000-20.000 убитих відповідно, в Афінах ЕЛАС дав наказ не допустити актів насильства і самосуду. Мирні наміри ЕЛАС підтверджуються британськими джерелами і джерелами, близькими до еміграційному уряду. 23 жовтня Папандреу реформував своє тимчасовий уряд. Міністри від ЕАМ отримали 7 другорядних портфелів із загального числа 24744.

Черчілль писав британському послу в Афінах «1. Оскільки вам відома висока ціна, яку ми сплатили, щоб отримати від Росії свободу дій в Греції, ми не повинні коливатися перед використанням британських військ для підтримки грецької королівського уряду Папандреу. 3. Незабаром прибуде Грецька бригада, яка, сподіваюся, при необхідності, не роздумуючи відкриє вогонь. Нам потрібно 8-10 тисяч піхоти додатково, щоб утримати столицю і Салоніки. Надалі ми розглянемо питання, як раширить зону контролю уряду. Я очікую в будь-якому разі зіткнення з ЕАМ і ми не повинні уникнути його, добре підготувавши ґрунт»745. З іншого боку, було очевидно, що комуністи не збиралися брати владу. Вони не зробили цього ні 12, ні 15 жовтня. Старий і досвідчений політик Кафандарис, Георгіос побачив нездатність і небажання лідерів комуністів брати владу і заспокоював своїх друзів «Заспокойтеся. Нічого дивного не відбувається. Народ висловлює свою вдячність своїм визволителям. На щастя для нас, його (народу) вожді настільки наївні, що вони знову запропонують нам владу і знову вирушать у в'язниці і на пустельні острови, де їм комфортніше»746. Англієць Кріс Вудхауз писав, що якщо б ЕАМ хотів би взяти владу в період з відходу німців до прибуття англійців, ніщо не могло йому перешкодити, що є доказом щирості ЕАМ746. Сучасний історик Ф. Илиу з сарказмом пише «Мати можливість взяти владу, але не взяти її, це свого роду новаторство. Наша компартія перетворило це новаторство в 1944 році»20.

Демонстрації 
15 жовтня 1944 року так звані націоналістичні організації організували в районі центральної площі Омонія свою демонстрацію, яка була розігнана прихильниками ЕАМ. Коли прихильники ЕАМ організували свою демонстрацію, вона була розстріляна членами ультраправих організацій, розміщеними в готелях центру міста. Результатом розстрілу було кілька десятків чоловік убитими і пораненими. Незважаючи на це, реакція ЕАМ обмежилася протестами, без актів відплати.

Початок кризи 
5 листопада Папандреу оголосив, погодивши це з генералом Скобі, що оскільки вся територія Греції звільнена, ЕЛАС і ЕДЕС будуть демобілізовані до 10 грудня748. Пішли тривалі переговори між урядом і ЕАМ. 27 листопада Папандреу оголосив, що він погодив питання з міністрами представляли ЕАМ в уряді. Але ультиматум уряду від 1 грудня, вимагає загального роззброєння, але виключає з роззброєння 3-ю Грецьку бригаду і Священний загін викликав незгоду і протест з боку ЕАМ. Папандреу аргументував своє рішення тим, що це були єдині регулярні частини грецької армії, що воювали до того в Північній Африці і Італії. 3-я Гірська бригада відзначився у Битві при Ріміні, але частина істориків[хто?] обережно припускає, що це особисто Черчілль подбав про те, щоб Гірська бригада повернулася до Греції після війни з лаврами. Офіційно метою британського уряду було створення національної армії силою в 40.000 чоловік, здатної прийняти забезпечення внутрішньої безпеки, з тим щоб дати можливість якнайшвидшого звільнення британських сил з Греції і відправки їх в інші регіони операцій» Р. Папандреу призначив генерала Олександра Отонеоса головнокомандуючим усіх збройних сил у Греції. Однак при цьому, поза командування Отонеоса залишалися не тільки британські частини генерала Скобі (Ronald Scobie, 1893-1969), але й сформовані на Близькому Сході і передані під командування Скобі 3-я Грецька гірська бригада, Священний загін, але і жандармерія і поліція748. Оскільки ЕЛАС і ЕДЕС підлягали розформуванню, «генерал Отонеос став би головнокомандувачем без армії»749. Отонеос мав визнання всіх політичних сторін у Греції і коли він запропонував начальником генерального штабу Сарафиса, Папандреу, «усвідомлюючи як він малий перед генералом», погодився. Одночасно Отонеос представив свої передумови, за яких він міг прийняти командування749

-Абсолютна влада над грецькими збройними силами, відповідно до грецького законодавства.

-Генерал Скобі буде мати під своїм командуванням тільки британські сили, що знаходяться на грецькій території.

Папандреу, «не в силах відмовити Отонеосу лицем до лиця», запросив Скобі755. Англієць почав давати накази Отонеосу, який перервав Скобі, заявивши, що не визнає за ним право вирішувати питання формування грецької армії. Одночасно, Отонеос Папандреу заявив, що якщо той не згоден з думкою командувача, хай негайно замінить його. Скобі, «ведучи себе як правитель британської колонії», 16 листопада 1944 року оголосив Афіни «забороненою зоною» для партизанів ЕЛАС756 Події стрімко йшли до грудневих боїв між Народно-визвольної армії Греції з одного боку, і британською армією, грецькими частинами, створеними емігрантським урядом, поліцією, жандармерією і колишніми колабораціоністами, з іншого боку. 686 колабораціоністів, яких народна міліція передала уряду Папандреу «втекли» з в'язниці Сінгру. З «нечуваним лицемірством», британський посол писав Ідену, що колабораціоністи були звільнені силами ЕЛАС749.

Сили ЕЛАС 
Незадовго до визволення, до кінця вересня 1944 року, регулярні і резервні частини ЕЛАС, Грецький народно-визвольний флот, Організація охорони народної боротьби і інші загони підконтрольні Генштабу ЕЛАС нараховували понад 150 тисяч осіб. З них 50 тисяч досвідчених і добре озброєних бійців були у складі регулярного ЕЛАС756. Крім цього ЕЛАС міг мобілізувати протягом 1-3 місяців до 100 тисяч добровольців, не маючи проте можливості вирішити питання їх озброєння757. Напередодні звільнення регулярний ЕЛАС мав 10 дивізій і 1 кавалерійською бригадою. Перед зіткненням з англійцями чисельний склад дивізій був збільшений. Так VI дивізія за короткий проміжок часу досягла чисельністю в 6 тисяч осіб. Крім континентальної Греції, ЕЛАС мав загонами і на самих маленьких островах і великими з'єднаннями на островах Лесбос, Самос і Крит. Міські загони Афін і Пірея, яким належало взяти на себе весь тягар зіткнення з британською армією і її союзниками утворювали 1-й корпус ЕЛАС, під командуванням генерала Е. Мандакаса. Сили цього резервного корпусу досягали 22 тисяч чоловік, але задовільно збройними були лише 6-8 тисяч. Корпус не мав важкою зброєю758. На нараді командирів з'єднань ЕЛАС в Ламія (місто) 17 листопада було запропоновано, що замість того, щоб вживати заходів обережності проти раптової атаки англійців, слід було закликати добровольців і збільшити численый склад частин. Пропонувалося що ЕЛАС повинен виступити першим, нейтралізуючи британські частини наявні в країні на той момент. Одночасно слід було роззброїти ЕДЕС та інші збройні формування, які перебували під захистом англійців762. Аріс Велухиотис приступив до організації виступу і поспішав випередити політбюро КПГ, передбачаючи його рішення763. В Афіни було відправлено командувач групи дивізій Македонії,Маркос Вафиадис, який виклав думку воєначальників на засіданні політбюро 20 листопада. Члени політбюро відхилили рішення воєначальників, показуючи Вафиадису на «море народу», під час мітингу 600 тисяч людей у центрі міста, кажучи при цьому, що якщо англійці хочуть зв'язатися з цим народом, то нехай спробують764. Багато сьогоднішні джерела пишуть, що ЕАМ недооцінив з самого початку ймовірність британської інтервенції.

Політична криза 
26 листопада Скобі, на підставі листа Папандреу зажадав демобілізації ЕЛАС і ЕДЕС765. Командувач ЕЛАС, генерал Стефанос Сарафіс, відповів, що згідно з положеннями Ліванського і Казертского угод ЕЛАС був національною армією і як така могла бути демобілізована тільки урядовими указами, відповідно до грецького законодавства. Генерал Птолемеос Сарияннис, став заступником військового міністра, запропонував організацію першої регулярної дивізії, що складається з однієї бригади ЕЛАС і однієї ЕДЕС. Ця дивізія буде демобілізована після створення регулярної армії. Папандреу прийняв пропозицію, але 28 листопада оголосив, що нібито зі згоди всіх міністрів залишаються по бригаді ЕЛАС і ЕДЕС і Гірська бригада і Священний загін без змін. Герозисис пише, що воєначальники Велухиотис, Макрідіс були праві у своїх оцінках про неминучість зіткнення оскільки у англійців і їх союзників не було іншого рішення766.

До зіткнення 
Керівництво ЕАМ виставило умовою угоди роззброєння 3-їй Гірської бригади і Священного загону. В знак своєї незгоди з прийнятим рішенням, міністри належать ЕАМ подали у відставку 2 грудня 1944 року767. Одночасно сили генерала Скобі в Афінах зайняли бойові позиції. Ці сили складалися з 8 тисяч британських солдатів, 3-їй гірської частин, жандармерії і поліції ультраправої «Х», колишніх «батальйонів безпеки» колабораціоністів і великого числа офіцерів767. 30 листопада, рішенням яке не мало ніякого сенсу», був відтворений центральний комітет ЕЛАС, членами якого стали генсек КПГ Сиантос, Йоргис і генерали Хадзимихалис і Мандакас. Однак, як зазначає вигукуючи Герозисис, центральний комітет мав штабом768. Створення цього комітету внесло сум'яття, оскільки з 1-го грудня почали надходити накази від ЦК ЕАМ, від політбюро КПГ і, природно, від Генерального штабу ЕЛАС. Далі, ЕАМ підкорило Генеральний штаб ЕЛАС новоспеченому ЦК ЕЛАС і відняло у нього відповідальність за операції в районі Афін-Пелопоннесу. Тобто 4 людини, без штабу, взяли на себе відповідальність за «битва за Афіни». Герозисис пише, що завдяки цим організаційних рішень, «битва за Афіни» було програно ще не почавшись768. Однак ілюзії про «народне море» тривали. 2 грудня ЕАМ запросило дозвіл на проведення мітингу протесту 3 грудня 1944 року на площі Синтагматос. В той же день (2 грудня) керівництво ЕАМ оголосило про загальний страйк, який призначено на 4 грудня. На початку Папандреу дав свою згоду на проведення мітингу, однак після втручання Скобі і англійського посла заборонив його. Герозисис пише, що в цей момент керівництво ЕАМ і компартії впали в пастку англійців.Замість того, щоб відкласти мітинг на кілька днів, поки до Афінам не подойтут кілька з'єднань ЕЛАС, вони наполягали на проведенні мітингу 3 грудня. Він же (Герозисис) пише, що це доводить відсутність наміру ЕАМ брати владу і що послідувало зіткнення не мало сенсу, оскільки єдине, чого домагалися ЕАМ і компартія — створення «чесного уряду національної єдності»769.

Криваве воскресіння 
У неділю 3 грудня, ігноруючи урядову заборону, сотні тисяч афінян мирно заповнили площу Синтагматос. Афінянам це було не вперше. І за німецької окупації афіняни не припиняли свої демонстрації і мітинги. Демонстранти скандували гасла «немає нової окупації», «колабораціоністів до суду», але і «хай живуть союзники, росіяни, американці, англійці»769. Абсолютно несподівано, поліцейські, розташовані в навколишніх будинках, почали без розбору стріляти в масу людей. Але і після перших убитих і поранених, демонстранти не розбігалися, скандуючи «вбивця Папандреу» і «англійська фашизм не пройде». Звістка про початок розстрілі мобілізувала людей з робочих кварталів Афін і Пірея і ще 200 тисяч осіб підійшли до центру міста. Тиск цієї «божевільною маси» демонстрантів призвело в паніку поліцейських і різанина була зупинена. Підійшли англійські танки взяли їх під захист своїх гармат.В результаті розстрілу 33 осіб були вбиті і понад 140 поранено. Хоча деякі дружні уряду історики, такі як англієць Кріс Вудхауз (Montague Вудхаус, 5th Baron Terrington), стверджували що було не зрозуміло, хто першим відкрив вогонь, поліція, англійці або демонстранти, це питання сьогодні абсолютно прояснено. 14 роками пізніше начальник поліції Афін Ангелос Еверт зізнався у своєму інтерв'ю газеті «Акрополіс», що він особисто наказав силою розігнати демонстрантів, згідно з отриманими наказами. Також Нікос Фармакис, який належав ультраправої організації «Χ» і взяв участь в розстрілі демонстрації, свідчить про те, що сигнал початку розстрілу дав Еверт, розмахуючи хустинкою з вікна Поліцейського управління. Ф. Толя, дослідниця з університету Пантеон, наводить свідчення Елені Арвелер, що стала в майбутньому відомою византинисткой і першою жінкою ректором університету Сорбонна «Я стояла перед готелем Grand Bretagne, навпроти будівлі парламенту. Бачу на даху парламенту поліцейських, які стріляють по демонстрантах. Хапаю за руку стояв поруч зі мною англійського офіцера і кажу йому на моєму слабкому англійською мовою Бачите тих на даху. Це ті ж люди, що стріляли в нас при німцях. Англієць відповів, Yes, I know. Я ніколи не забуду його відповідь»158.

4 грудня 
На наступний день, 4 грудня, була здійснена призначена з 2 грудня загальний страйк, і були проведені похорони жертв мітингу попереднього дня. Похорон (церковна служба) відбулися у соборному храмі Афін, після чого похоронна процесія попрямувала до площі Синтагматос. В голові процесії виділявся транспарант, який тримали три молоді жінки, одягнені в чорне. На транспаранті було написано «Коли народ знаходиться перед загрозою тиранії він вибирає або ланцюга або зброю». Похоронна процесія була розстріляна, в основному членами ультраправої Χ і колишніми співробітниками окупантів, які проживали в готелях площі Омонія. Близько 100 чоловік було вбито і поранено. Розлючений натовп яка тепер супроводжувалася легко озброєними групами ЕЛАС обложила готель «Митрополіс» на площі Омонія, маючи намір спалити її. Але в той момент коли опір колабораціоністів було зламано, і вони були готові здатися з'явилися англійські танки, які вивезли їх в район Тісіо7709.

Сили противників

Британські сили і їх союзники 
В Афінах і Піреї, британські сили складалися з неповною бронетанкової бригади (23-я бронетанкова бригада) з 35-ма танками Sherman, частин парашутистів і двох піхотних батальйонів, перекинутих повітрям до початку подій, в загальній складності 5.000 чоловік. Англійці також мали велику кількість допоміжних частин, персонал яких налічував близько 10.000 чоловік.

У загальній складності в боях перших днів взяли участь 4-я дивізія (10-а, 12-а, 23-я піхотні бригади), 2-я бригада парашутистів, 23-я бронетанкова, 139-я піхотна бригада, 5-я індійська бригада та ін.

Основні сили британських підкріплень першої хвилі — три піхотні дивізії (4-я індійська, 4-я-46-я британські) прибули в середині грудня.

Ця британська експедиція проти міських частин грецьких партизанів у два рази перевищувала за кількістю британський корпус в Греції в 1941 році, з яким офіційно було поставлено завдання затримати сили вермахту.

Так звані урядові сили включали в себе 3-ю Гірську дивізію в 2.800 людина, частини жандармерії, міської поліції, членів ультраправої організації Х, яка налічувала від 2.500 до 3.000 озброєних осіб, членів інших маленьких організацій. Однак найбільша кількість, близько 12.000 осіб, були з «батальйонів безпеки», які співпрацювали до того з нацистськими окупантами.

Сили ЕЛАС Афін 
1-ї міської корпус ЕЛАС за паперів налічував близько 20.000 жінок і чоловіків, але мав зброєю тільки для 6.000 чоловік з мінімальним запасом боєприпасів. Англійці оцінювали сили ЕЛАС в місті 6300 погано озброєних бійців. Єдиний механізований загін використовував автомобілі пожежної служби128.

Однак корпус мав людськими резервами. Так, наприклад, полк східних кварталів міста офіційно налічував 1300 бійців, але після втрати 800 бійців, в останній день Грудневих подій, налічував вже 1800 бійців14.

Частини Середньої Греції, II і ΧΙΙΙ дивізії, налічували близько 5.000 озброєних осіб і знаходилися поблизу Афін (2-й полк був роззброєний до початку сутичок). В ході боїв в Афіни прибутку частині Пелопоннесу, Середньої Греції і Фессалії, кавалерійська бригада і 54-й полк, в загальній складності від 6.000 до 7.000 озброєних бійців. Але завданням цих частин, в основному, було запобігання британської висадки на узбережжі Аттики і Беотії, щоб уникнути оточення Афін129. У загальній складності сили ЕЛАС в Афінах складалася з 1-го корпусу, ΙΙ дивізії, 52-го піхотного полку, VIII бригади, Національної міліції і т. д.

Збройні сутички 
В той же день коли відбувся мітинг (3 грудня) генерал Скобі наказав видалити сили ЕЛАС з Афін. Черчілль, який підсилив свою дипломатичну позицію англосоветским угодою, підписаною в Москві 9 жовтня 1944 року, щодо повоєнного статусу Балкан, наказав придушити повстання і в своєму наказі генералу Скобі дослівно говорив "не вагаючись, дійте так, як ніби ви знаходитесь в завойованому місті де спалахнув місцевий заколот ".У той же момент, Черчілль давав вказівки британському послу в Афінах Реджинальду Липеру (Sir Reginald Leeper), що він і Папандреу повинні слідувати вказівкам Скобі у всіх питаннях, що стосуються громадського порядку та безпеки. У своїх мемуарах Черчілль писав  «Немає сенсу робити подібні речі напівзаходами». Справжні супротивники, англійці і міський ЕЛАС, відзначили свої перші успіхи. Англійці та їхні союзники були змушені піти з робочих кварталів зберігаючи лише деякі стратегічні позиції, такі як казарми в Макрияни і Гуді і т. д. Серед частин ЕЛАС, яким було дано наказ підійти до Афін, самій ближній до міста був 2-й полк 2-ї дивізії. Але полк не мав конкретної задачі та наказу вплутатися в бій з англійцями. Внаслідок цього, при несподіваному оточенні британськими танками в районі Психикон, полк, здався без бою і був роззброєний в ніч з 3 на 4 грудня771. Нерішучість і відсутність планів у ЦК ЕЛАС залишили з військової точки зору невикористаними 3, 4 і 5 грудня і присутність цього полку могло мати тільки обмежені тактичні результати. Але його роззброєння мало негативні наслідки для морального стану інших партизанських частин.

На світанку наступного дня, в районі Тісіо стався перший бій між підрозділом ЕЛАС і всіма розташовуються силами ультраправої організації Χ, що базувалася в цьому районі. Бій тривав кілька годин і ЕЛАС придушив опір противника, однак втрутилися англійці зі своїми танками і вивезли лідера організації Χ, Георгіоса Гриваса, контрольований англійцями центр Афін. У той же день сили ЕЛАС захопили багато поліцейські ділянки в Піреї і в районах по периметру центру Афін, як то в Кипсели, Неос-Козмосе, в Амбелокипи, в Колонос, в Патисии та інших місцях. Увечері того ж дня сили ЕЛАС атакували в'язницю, розташовану на початку проспекту Вулиагмениса (грец.)рос. і зайняли її. В ніч з 4-го на 5-е грудня сили ЕЛАС спробували взяти в'язницю Сінгру. Атака була перервана втручанням британських танків. Подібним чином і завершилася атака на в'язницю Хадзикостас. 5 грудня англійці атакували ЕЛАС усіма розташовуються силами.

5 грудня ЕЛАС зайняв Центральне управління охранки по вулиці Патисион і взяв деяке число полонених, однак більшість поліцейських захищали будівлю були вивезені на англійських танках. Одночасно, 4-й полк ЕЛАС зайняв Центральне управління жандармерії на Марсовому полі і взяв у полон близько 80 офіцерів жандармерії. Вже 6 грудня ініціатива була в руках ЕЛАС і під контролем британських сил було декільком кварталів у центрі міста і вісь проспект Сінгру (грец.)рос. — Фалирон. 6 грудня ЕЛАС, після дводенної облоги, зайняв Управління спеціальної охранки по вулиці 3-го вересня і спалив будинок, яке було лігвом тортур і страт членів Опору в роки окупації[нейтральність?]. На світанку 6-го грудня сили ЕЛАС зробили атаку на полк жандармерії в кварталі Макрияни. Після чотириденного жорстокого бою, сили ЕЛАС були зупинені після втручання британських танків, і розташувалися навколо казарми жандармерії. Подібним був результат атаки сил ЕЛАС проти казарм у Гуді, де розташовувалася 3-я Гірська дивізія. 8 грудня генерал Скобі, переконавшись що дійсність набагато серйозніше і складніше, ніж він припускав, відправив телеграму командувача ЕЛАС, генералу Сарафису. Скобі писав, що не вважає Сарафиса персонально відповідальним за події і просив його співпраці. Але Сарафіс, маючи гіркий досвід Ліванського і Казертского угод і «дізнавшись, хоча й пізно, яка ціна англійських підписів», не погодився співпрацювати, пояснюючи ще раз причини кризи. З відповіді Сарафиса випливає, що Генштаб ЕЛАС був готовий дозволити обстановку776.

9 грудня ЕЛАС здійснив атаку на Військове училище эвэлпидов, де перебували 23 офіцера і 183 курсантів. Облога була перервана втручанням англійців, які перевели персонал училища в Королівський палац.

Герозисис пише, що ЦК ЕЛАС повинен був скористатися тією дивовижною всенародної демонстрацією 3 і 4 грудня і атакувати всіма розташовуються силами, при підтримці народу, центр Афін, щоб знести уряд яке спиралося на слабкі тоді сили Скобі. Замість цього, ЕЛАС зайнявся роззброєнням поліцейських ділянок і зачищенням центрів ультраправих організацій і колабораціоністів у віддалених точках Афін771. З іншого боку Скобі не знав, що з себе представляв ЕЛАС з військової точки зору, оскільки йому протистояв тільки легко-озброєний міської ЕЛАС. Скобі вірив своїм грецьким радників, які, як генерал Вентирис, стверджували що «по свистку і за наказом, ЕЛАС буде розігнаний без єдиної краплі крові». Події викликали урядова криза і прем'єр Георгіос Папандреу висловив в той же вечір свій намір подати у відставку. Британська реакція була негайною. Англійці зажадали від Папандреу, щоб він залишався на своєму посту. Згідно інформації з архівів Форін-офісу стала доступною в 1974 році, Черчілль у своїй розмові з британським послом в Афінах Реджинальдом Липером (Reginald Leeper) заявляв «Ви повинні зобов'язати Папандреу, щоб він залишався на посту прем'єра. Якщо він подасть у відставку, візьміть його під арешт, поки не прийде в себе, коли завершаться бої. Він би міг також добре, захворіти щоб ніхто не міг підійти до нього....»

Дії Генштабу ЕЛАС 
Герозисис пише, що рішення відібрати керівництво операціями в Афінах у Генштабу ЕЛАС було фатальним. У розпорядження ЦК ЕЛАС були передані II, III, XIII дивізії кавалерійська бригада і батальйон диверсантів Олімпу під командуванням А. Врацаноса. «Якщо б ці сили перебували в період 3-7 грудня недалеко від Афін, то город був би взятий». Але ці частини знаходилися далеко і почали підходити з 10 грудня772. Між тим англійці стали перекидати в Грецію підкріплення оголюючи фронт в Італії. Англійських солдатів інформували, що вони відправляються в Грецію, оскільки «банди» ЕЛАС, спільно з німецькими військами атакують англійську армію773. Генеральний штаб ЕЛАС, після того як у нього відняли керівництво операціями в Афінах і розташовуючи I та VIII дивізіями і групою дивізій Македонії (VI,IX, XI дивізії) взяв на себе охорону північних кордонів, ліквідацію ЕДЕС в Епірі і ультраправої ПАТ в Македонії, а також блокування англійських сил в Салоніках та інших плацдармах. Важку задачу узгодження дій між Генштабом ЕЛАС і ЦК ЕЛАС взяв на себе старий генерал Хадзимихалис. 6 грудня, коли «все розігрувалося в Афінах», Генштаб отримав наказ ЦК ЕЛАС ліквідувати ЕДЕС в Епірі і банди колабораціоністів ПАТ і Михалаги в Македонії. В Епірі були задіяні I,VIII,IX дивізії, в Македонії VI дивізія. Банди в Македонії були ліквідовані за кілька годин.Але проти ЕДЕС (7-9 тисяч озброєних) операція почалася із запізненням, 21 грудня. В операції були задіяні 18-20 тисяч партизанів ЕЛАС. Генеральний штаб передбачав, що для розгрому ЕДЕС знадобляться 10-15 днів. Але незважаючи на британську підтримку, ЕДЕС вистояв лише 3 дні і 29 грудня жодного з'єднання ЕДЕС не залишилося на території Епіру778. Але тактична перемога над ЕДЕС була стратегічною поразкою ЕЛАС. Герозисис пише, що ЦК ЕЛАС і Політбюро компартії слід залишити Зерваса в спокої і звести з ним рахунки після того як завершиться бій в Афінах, так як це зробивТіто зі своїм Зервасом Михаиловичем. Після перемоги Генштабу в Епірі, ЦК ЕЛАС, визнаючи свою поразку, просило у Генштабу підкріплень «оскільки обстановка в Афінах стає критичною». Але в розпал зими в гірській Греції підкріплення не могли швидко дійти до Афін.

Акрополь 
Сили ЕЛАС контролювали Афінський Акрополь з самого початку сутичок. Піклуючись про збереження Священного для кожного грека пагорба, ЕЛАС погодив з британським командування для Акрополя статус нейтральної зони. Але як тільки сили ЕЛАС залишили Акрополь, англійці встановили на пагорбі артилерійські батареї і безкарно розстрілювали звідти позиції ЕЛАС і місто. Англійці продовжували ці обстріли до кінця боїв, в той час як ЕЛАС не смів відповісти на вогонь щоб не завдати пошкодження пам'ятників774.

Протести в світі та Англії 
Хоча Черчілль 5 грудня «нахабно брехав» у британському парламенті, що це «бій 3-4 днів, призначений запобігти жахливу різанину в центрі Афін, де всі форми правління були зметені і де існує загроза встановлення неприкритого і тріумфуючого троцькізму»783, на тлі боїв відбулися «надзвичайні політичні події». У самій Англії вибухнула буря протесту проти британської військової інтервенції і зняття сил з італійського фронту, в той момент коли розвивалося німецький наступ в Арденнах і Черчілль просив термінового радянського наступу. Депутат британського парламенту запитував Черчілля «хто дав йому право призначати гауляйтерів, як Гітлер, в союзній країні». Рузвельт, забувши про те, що британські війська перекидалися в Грецію на американських літаках, риторично запитував перед американською громадськістю « Як англійці посміли зробити це ! До чого вони можуть дійти, щоб зберегти своє минуле! Я б анітрохи не здивувався, якщо б Уїнстон (Черчілль) просто заявив, що він підтримує грецьких монархістів ! Це личить його характеру. Але вбивати партизан !,використовуючи для цієї справи британських солдатів ...». Однак слід зазначити, що американські офіцери, які перебували в Греції, зберігали нейтралітет, не приховуючи свої симпатії до ЕЛАС775. Але Черчілль залишався непохитним 8 грудня він телеграфував генералу Скобі «наша ясна об'єктивна мета — поразка ЕАМ». Маршалу Александеру Черчілль наказав послати додаткові сили і відправитися самому в Афіни. Британському послу Липеру Черчілль телеграфував «ніякого світу до перемоги»776. 9 грудня Черчілль наказав відправку нових підкріплень в Грецію. На наступний день англійці почали операцію з повторного заняття Пірея. В операції по захопленню пагорба Кастелла була використана 5-я індійська дивізія, яка при вогневій підтримці кораблів британського флоту безуспішно 4 дні намагалася зламати опір нечисленних захисників пагорба. У кінцевому підсумку в бій були кинуті батальйони гуркхів, які після важкого бою і великих втрат, зуміли зайняти Кастеллу 14 грудня. Всі 30 защитиников пагорба загинули до останнього140.

Александер в Афінах 
11 грудня в Афіни прибув маршал Александер і Гарольд Макміллан. Обстановка для прем'єра Папандреу була важка.

Оцінивши обстановку Александер зажадав термінового перекидання ще однієї дивізії з італійського фронту В цей день було прийнято рішення відкритого використання «батальйонів безпеки» колабораціоністів разом з британськими військами.

Багато пізніше, заступник військового міністра, Леонідас Спаис, писав «Це було рішення англійців і моє. Я не виправдовую свої дії, але іншого виходу не було. Наші військові сили були вичерпані. У нашому розпорядженні було 27 тисяч осіб «батальйонів безпеки». Ми використовували 12 тисяч, найменш скомпрометованих219.

У наступні дні були доставлені ще 6 тисяч британських солдатів. 16 грудня нові британські підкріплення висадилися у Фаліроне.

Забезпечивши контроль над проспектом Сінгру, який давав їм можливість переправляти війська з Фалірона в центр Афін, англійці зайняли 18 грудня пануючий в центрі міста холм Ликавит, звідки тримали під вогнем своїх гармат центральні вулиці Афін.

В ніч з 17-го на 18-е грудня сили ЕЛАС здійснили успішну операцію, зайнявши готелі північного району Кифісьї «Сесіл», «Аперги» і «Пентелікон», в яких перебував персонал RAF (Королівські військово-повітряні сили Великої Британії).

Було взято в полон в загальній складності 50 500 офіцерів і рядових RAF. Всі ці дні боїв британська авіація бомбила робочі квартали і позиції ЕЛАС в столиці і передмістях, завдаючи численні жертви цивільному населенню.

20 грудня ЦК ЕАМ вручив протест голові Міжнародного Червоного Хреста І. де Реньє, щодо англійських бомбардувань проти цивільного населення, «жертви якого на сьогоднішній день перевищують 2500 осіб»227.

Александер, вивчивши обстановку, запропонував Черчиллю відправку додаткових сил, щоб утримати ситуацію в Афінах і розпочати політичні переговори776.

З 20 грудня співвідношення сил стало схилятися на користь англійців. Контрнаступ ЕЛАС 15 і 16 грудня не мало успіху, оскільки очікувані підкріплення з півночі ще не встигли підійти.

20 грудня в Афінах і регіоні перебували 40 тисяч британських солдатів. Генерал Скобі був відсторонений від командування операціями. Герозисис коментує, що «людина вміла воювати проти скальці індійських племінних вождів, але не проти національної партизанської армії».

22 грудня, тільки що прибула 5-я індійська бригада була негайно висаджена в районі Драпецона, але була відразу ж блокована на узбережжі загонами ЕЛАС229.

Через кілька тижнів число британських солдатів в Афінах досягла 100 тисяч.

Рапорт Александера 
21 грудня маршал Александер писав Черчиллю, що немає військового вирішення питання, а лише політичне, тому що «якщо припустити, що ЕЛАС продовжить боротьбу, то думаю що ми можемо очистити регіон Афіни — Пірей і утримувати його, але так ми не можемо перемогти ЕЛАС і змусити до капітуляції. Німці під час окупації тримали в континентальній Греції до 7 дивізій і ще 4 на островах... Але і так вони не могли тримати відкритими лінії комунікацій і я не впевнений, що ми зустрінемо менш сильний опір і менше рішучості, ніж вони зустріли.Роблю зауваження, щоб прояснити обстановку і підкреслити, що грецький питання не можна вирішити військовими засобами. Рішення буде знайдено на політичному полі. ... будь-яка військова акція, після зачищення регіону Афіни — Пірей, перевершує можливості наших сьогоднішніх сил»779. Аналогічно було лист і Макміллана780. Так прем'єр-міністр Великої Британії Черчілль, прибув в Афіни, опівдні 25 грудня, супроводжуваний міністром закордонних справ Великої Британії Іденом780. Між тим, 24 грудня, незрозуміло з яких міркувань, британський флот спробував висадити десант на острові Лесбос. Але висадці 3 дні перешкоджало місцеве, частково збройне, населення і ескадра повернулася додому230.

Черчілль в Афінах 
В ніч з 24-го на 25-е грудня диверсанти ЕЛАС замінували готель «Grande Bretagne», де розташувалися грецький уряд і британський штаб. Була закладена 1 тонна вибухівки в каналізаційний канал, який виходив на фундаменти готелі. Проте вибух був тимчасово відкладений, у зв'язку з прибуттям до Греції Черчілля, що дало час англійцям виявити і нейтралізувати вибухівку230. У перший день Черчілль перебував у Фалироне, на броненосці HMS Ajax (англ.)рос. на наступний день перебрався в готель «Grande Bretagne», де взяв участь у засіданні під головуванням архієпископа Дамаскіна. На засіданні взяли участь Черчілль, Іден, Макміллан, Ліпер, Папандреу, Темистоклис Софулис, Георгіос Кафандарис, Ніколаос Пластирас. Від ЕАМ участь взяли участь Йоргис Сиантос, Парцалидис і генерал Мандакас. Були присутні американський посол і представник радянської місії, полковник Попов780. Черчілль виступив з промовою і віддалившись залишив грецьких політиків одних, знімаючи таким чином фактор британської інтервенції і обмежуючи питання межгреческими відносинами. Межгреческое нарада продовжилася 27 і 28 грудня, але було безрезультатним. Кафандарис, який у жодному разі не був другом ЕЛАС, звинуватив Папандреу, називаючи його «гідним політиком, який через 2 тисяч преторіанців Гірської бригади увергнув країну у кровопролиття»781. Черчілль відбув з Греції, «з цієї проклятої країни», як він її охарактеризував 28 грудня. Йому вдалося переконати Папандреу цього «прем'єр-міністра крові» подати у відставку, що було діаметрально противоложно його наполегливості утримати Папандреу у владі на початку кризи782. Йому вдалося також переконати короля, який знаходився поза межами країни, погодитися на регентство архієпископа Дамаскіна, якого сам Черчілль у різних оказиях іменував «квислингом», «комуністом» і звинувачував його, що він веде себе як де Голль781. На пост прем'єр-міністра був запропонований Ніколаос Пластирас.

Продовження військових дій 
27 грудня перебуваючи ще в Афінах Черчілль наказав генеральний наступ всіма розташовуються силами. Були задіяні авіація, артилерія флоту, важка артилерія та велику кількість танків. Важкі бої, аж до рукопашних, продовжилися до 5 січня 1945 року. 20 бійців студентської роти Технічного університету, яка була названа іменем англійського філелліна лорда Байрона, була оточена великими британськими силами і танками. Протримавшись добу ця група студентів прорвалася в ніч на 2 січня і з'єдналася зі своєю ротою238. 4 січня колона приблизно 100 британських танків прорвала лінію оборони і рушила по вулиці Ленорман. ЦК ЕЛАС прийняло рішення відходити143. Клин сил ЕЛАС доходив до центру міста. Частинам в центрі міста було наказано атакувати щоб відвернути англійців. Відхід сил до підніжжя гори Парніс був проведений в порядку240. До цього моменту почали підходити перші підкріплення з півночі (30-й і 36-й полк і батарея тяжких гармат), але було вже пізно для них взяти участь в битві в місті. «Битва за Афіни» тривала 33 дні. Бої тривали в районі міста Ламія, де розташовувалася ставка Генерального штабу ЕЛАС. 8 січня 1945 року на конференції політичного і військового керівництва ЕАМ в Ламії на Генеральний штаб ЕЛАС була знову покладена відповідальність за ведення операцій на всій території країни. Це було визнання керівництва компартії, ЕАМ, ЦК ЕЛАС і «політичних генералів» у своїй «трагічної невдачі»784. На тій же конференції військові керівники ЕЛАС, Велухиотис, Сарафіс, Макрідіс були запитані про можливості продовження війни. Макрідіс відповів фразою «два роки і ручаюся своєю головою». З перспективою продовження війни Генштаб перебрався з Ламії в село Маврелион (грец.)рос.. Генштаб був сповнений оптимізму, оскільки кожен раз, коли англійці намагалися просунутися на північ, вони натрапляли на регулярні частини ЕЛАС і терпіли поразки з важкими втратами (Фермопіли, Айос-Констандинос (грец.)рос., Бралос (грец.)рос.)785. Ці поразки подверждали оцінку маршала Александера, що обстановка буде непереборної для британських сил, коли ЕЛАС перегрупуються і пристосується до нових умов. Керівництво ЕЛАС до цього часу вже мав інформацію про майбутній зустрічі глав США, Великої Британії та СРСР і усвідомлювала, що Черчілль поспішав розв'язати грецький питання до цієї події. ЕЛАС контролював на той момент 80 % території країни, маючи величезні людські резерви і підтримку народу.Якщо б війна продовжилася, англійцям було б важко пояснити своїм союзникам, але і власному народові, чому вони окуповують частина грецької території і воюють проти грецького Опору, видаляючи сили з Німецького фронту786.

Втрати 
У найприйнятнішою таблиці втрат» протиборчих сторін у боях Афін, британські сили втратили 210 чоловік убитими, 55 зниклими безвісти і 1100 полоненими. «Урядові сили» втратили 3480 убитими (889 жандармів і поліцейських, і 2540 армійських) і велику кількість полонених. Втрати ЕЛАС оцінюються в 2-3 тисячі убитих і 7-8 тисяч полонених, не включаючи до числа останніх громадян лівих переконань і прихильників ЕАМ заарештованих англійцями.

Полонені і заручники

В ході Битви за Афіни англійці заарештували велику кількість прихильників ЕАМ і КПГ, за приблизними оцінками, близько 10 тисяч осіб. Англійці вислали їх до концтабору в Північну Африку, де вже перебували 15 тисяч грецьких солдатів, прихильників ЕАМ, з розформованих у 1943 році частин грецької армії на Близькому Сході. Разом з ув'язненими в районі Афін, загальне число ув'язнених прихильників ЕАМ сягала 40 тисяч чоловік. З іншого боку, керівництво ЕАМ вчинила дурну помилку і, виводячи частини з Афін, забрало з собою, як заручників, невідоме число монархістів і англофілів. Макміллан писав, що «це буде нашим результативним зброєю»791.

Перемир'я 
8 січня 1945 ЕАМ прийняв пропозицію про перемир'я. Англійці потребували перепочинку. Для просування на північ вони потребували нових сил. Їх грецькі союзники не мали серйозного військового значення, за винятком 3-їй Гірської бригади і Священного загону. Але ці дві частини понесли величезні втрати. Події показали що ЕДЕС, «Х», «батальйони безпеки» без підтримки британської були б зметена за декілька днів. Грецька авіація мала в своєму розпорядженні кількома десятками літаків, але частина її офіцерів «підозрювалася» в симпатіях до ЕАМ.Що стосувалося грецького ВМФ, якщо б він був використаний проти ЕЛАС, багато кораблі могли перейти на його сторону787. Перемир'я було підписано 11 січня 1945 року. Протокол підписали перемир'я генерал Скобі, як представник британської армії, Дзимас від політичного керівництва ЕАМ і майор Афінагорас Афинеллис як представник Генштабу ЕЛАС. Підписи наочно демонстрували хто був протиборчими сторонами конфлікту. Перемир'я повинно було вступити в силу 14 січня. З початком перемир'я ЕЛАС передав англійцям 1100 британських військовополонених, серед яких було 4 полковника. Англійці передали 700 бійців ЕЛАС і деяке число цивільного населення789.

Промова Черчілля 
18/1/1945 британський прем'єр у своїй промові в Палаті громад говорив щодо ситуації в Греції і Грудневих подій.

Сталін залишився вірним цій угоді. В ці шість тижнів боїв проти ЕЛАС, ні «Известия», «Правда» не згадали ці події. Але в двох причорноморських балканських країнах він дотримувався протилежної політики. Але якщо б я притиснув його, він міг би сказати «Я не заважаю того що ви робите в Греції. Отже, з якої причини ви не даєте мені діяти вільно в Румунії?».

Трактування радянського мовчання 
Дослідник Василіс Контис пише, що поки існувала небезпека сепаратного миру між США, Британією і переможеною Німеччиною, радянські війська, які вийшли влітку 1944 року на болгаро-грецький кордон, не мали намір перетнути її.

Згідно з іншим грецьким історикам, напередодні Ялтинської конференції, що радянський уряд не бажало засмучувати англійців і ставити під удар свої інтереси в інших регіонах.

Вони ж пишуть, що після цих подій Сталін зберігав дивне мовчання і уникав засуджувати англійців, але з іншого боку не створював перешкод діям ЕЛАС. Щодо цього поведінки Сталіна, Черчілль зауважив, що в той час як США засудили британське втручання в Грецію, Сталін залишався суворо і сумлінно вірний нашому жовтневому угоди і протягом багатьох тижнів боротьби проти комуністів на вулицях Афін жодного слова осуду не було зазначено на сторінках «Правди» і «Известий».

Інші історики, коментуючи інформацію, що побачила світ в останні роки, які вважають, що до укладення перемир'я, СРСР попередив керівництво КПГ, через колишнього генерального секретаря Комуністичного інтернаціоналу Георгія Димитрова, що йому (керівництву КПГ) не слід очікувати ніякої допомоги. Болгарський історик В. Баєв пише, що Болгарська компартія мотивувала свою відповідь небезпекою міжнародних ускладнень і браком зброї.

Позиція тимчасового уряду Франції 
2 грудня, напередодні грудневих подій Шарль де Голль прибув до Москви. В ході переговорів зі Сталіним, у де Голля склалося враження, що «радянська сторона акцентувала увагу в першу чергу на польському питанні», і, як пише дослідниця французьких архівів, Іріні Лагань, «переконався в тому, що Греція передана в сферу британського впливу». Перебуваючи ще в Москві (5 грудня) де Голль «блискавично» прийняв рішення вилетіти інкогніто в Афіни і зустрітися з Папандреу. Він був стурбований отриманої з місця інформацією від своїх співробітників про очікуваної британської інтервенції і назрівання громадянській війні252. Де Голль вважав, що ще була можливість знайти мирний компроміс між Папандреу і комуністами. Лагань пише, що якби втручання де Голля вдалося, то, ймовірно, британські плани про контроль над Східним Середземномор'ям були б розчаровані, що відповідало баченню де Голля про створення під його егідою федерації західних держав, в якій Греція повинна була зайняти гідне місце252. Ініціатива передбачала позитивну відповідь Папандреу, чого одначе не сталося. Аргументуючи небезпечною ситуацією і турботою про його безпеку, грецький МЗС відмовив де Голлю в приїзді. У цьому зв'язку залишається без відповіді питання про роль, яку де Голль призначав французької ескадрі, під командуванням адмірала Філіпа Обоно (Philippe Auboyneau), яка підійшла до Фалирону ще коли де Голль перебував у Москві. Лагань вважає, що метою було посилити дух міських загонів ЕЛАС, що протистояли британському генералу Скобі»253. Характерна позиція і роль французької місії в Афінах. Французькі дипломати з серпня 1944 ставилися до уряду Папандреу критично, відкидали термін "еміграційний уряд, ставили під сумнів характеристику «національної єдності» і відзначали британське втручання в підтримку Папандреу будь-яку ціну253. Критика політики Черчілля посилилася після прибуття в Афіни эллиниста, але і антикомуніста, Блекота (Jean Baelen), який дійшов висновку, що «грекам не дозволили правити своєю країною і вирішити свою власну долю». Він же писав про «навмисної інтервенції» і закликав свій уряд втрутитися. З початком грудневих подій, Белен став іменувати уряд Папандреу «англоправительственное»255. Французьке посольство не потребувало інформації з третіх рук, про те як почалися події — будівля посольства примикає до площі Синтагматос. Демонстранти, диференціюючи своє ставлення до союзників, планували 3 грудня, по дорозі до британського посольства, зупинитися у французького та віддати честь французького прапору, але їхня колона була розстріляна, не доходячи 30-40 метрів до французького посольства256. Эллинист Белен писав, що бореться грецький народ — «внуки Аристотеля», іменував Черчілля «тираном», готель Британія «штабом британської окупаційної армії»256. Французька місія відмовилася від «заступництва» грецьких властей, оскільки не тільки була впевнена, що їй нічого не загрожує з боку ЕЛАС, але і тому що не хотіло ототожнювати себе з ними і під їх контролем253. Особливі відносини французів з ЕАМ дозволили їм визволити з полону 3-х співробітників Папандреу. Французька місія відзначає, що її автомобілі, з прапором Франції, безперешкодно і під крики хай живе Франція, пересувалися по місту та перетинали зони конфронтації, що було можливо тільки для автомобілів Червоного хреста.

Особливій критиці французи піддали британські повітряні бомбардування Афін, яких уникали здійснювати навіть німці. Тримався до 30 грудня і зруйнований літаками ВПС район Кесариани вони називали «маленьким Сталінградом»257. У той же день місія відзначила заяви Милтиада Порфирогениса, члена керівництва КПГ («ми помремо, але зі зброєю в руках») і переконалися, що у міських загонів ЕЛАС «не було ілюзій у результаті боротьби, але і в позиції СРСР»257.

Варкізька угода 

Хоча командування ЕЛАС було готове до тривалої боротьби і сам генсек Сиантос заявляв «будемо воювати 40 років», керівництво компартії і ЕАМ, в який раз, показуючи свою «добру волю», погодилося видалити сили ЕЛАС з міста Солуня, частині Пелопоннесу і Середньої Греції788. Керівництво компартії врахував лист Георгія Димитрова, який, з огляду на міжнародну обстановку на Балканах і безпосередні інтереси Болгарії і Югославії, радив знайти мирне рішення. Це лист Димитрова було відповіддю на лист Сиантоса, в якому останній просив допомогу зброєю та боєприпасами. Командувач ЕЛАС Сарафіс, надалі писав, що це було дещо дивним, оскільки у ЕЛАС були боєприпаси, продовольство і людські ресурси для ведення війни тривалий період. Ще більш дивним в відповіді Димитрова був рада увійти в контакт з англійської робочою партією і американськими профспілкамию У керівництві ЕАМ і КПГ визнали, що відповідь виходить від самого Сталіна. Герозисис пише, що в період коли в Афінах перебував полковник Р. Попов, як глава радянської місії, Сталіну не було необхідності використовувати Димитрова для зв'язку з КПГ. У всякому разі, через кілька років, в 1950 році, на зустрічі з наступним генсеком КПГ, Н. Захариадисом, Сталін зазначив, що «Варкізька угода була помилкою, ви не повинні були здавати зброї, треба було битися за межами Афін, товариш Димитров не був ЦК Партії більшовиків»789. Якщо з військової точки зору обстановка і перспективи були гранично ясні, то в політичному аспекті в КПГ-ЕАМ тривали конфуз, пораженство, ілюзії і навіть зраду.

Після відстрочок і неофіційних зустрічей, на яких англійці виступали як «великі переможці», і після початку Ялтинської конференції 8 лютого 1945 року, на наступний день, 9 лютого, відбулася Варкізька конференція в афінському передмісті Варкіза. Незважаючи на те, що командування ЕЛАС, офіцери і рядові прихильники ЕАМ і члени партії були проти, керівництво ЕАМ підписало 12 лютого Варкізьку угоду, віддавши Грецію напризволяще англійців, колабораціоністів і монархістів, без жодних гарантій для демократів і учасників Опору792. Керівництво ЕАМ і КПГ вважало, що воно підписало Угоду. В дійсності це була капітуляція 
 ЕЛАС повинен був бути роззброєний до 15 березня 1945 року. 
 підпадали під амністію всі політичні злочини (але було залишено віконце фрази кримінальні злочини).
 жодна з грецьких частин перебували під англійським командуванням не підлягала роззброєнню 
 у 1945 році повинно було відбутися референдум і вибори.

Герозис пише, що для того, щоб підписати таку угоду, не треба було руйнувати Афіни і оплакувати тисячі вбитих греків. Достатньо було прийняти пропозиції генерала Скобі і Папандреу. До того ж, з роззброєнням ЕЛАС, не було жодних гарантій виконання узгоджених умов цієї Угоди793.

Історики про Грудневі події 
Для великої частини сучасних істориків[яких?] Грудневі події — чистої води імперіалістичний втручанні в справи союзної держави, оскільки у воєнний час, коли Гітлерівська Німеччина ще не була розбита, Британія послала в Греції майже 100.000 вояків, щоб захистити свої геостратегічні інтереси. Інша частина істориків розглядає події як другу фазу громадянської війни (вважаючи першою фазою міжгрецькі зіткнення в роки окупації), які в подальшому призвели до третьої фази, широкомасштабної Громадянської війни 1946-1949 років. Прихильники першої концепції роблять акцент на той факт, що британські сили в 6 разів перевищували число різношерстих сполук уряду Папандреу і при участі в боях британської авіації і флоту мова насправді йде про іноземної інтервенції. Вони ж вважають, що в умовах домінування ЕЛАС в країні, без британського втручання, військова конфронтація правих сил з ЕЛАС не мала жодних шансів на успіх і практично виключалася787[потрібна атрибуція думки]. Є й третя концепція, прихильники якої, як наприклад П. Родакис, погоджуються з тим, що Грудневі події були нав'язані англійцями, але з іншого вважають, що КПГ і ЕАМ вплуталися в цю сутичку, хоча могли уникнути його, так як це зробили все компартії Західної Європи25.

Результат Грудневих подій поклав початок політичної нестабільності в країні і кривавого терору проти учасників Опору, що тривав до і після початку Громадянської війни в 1946 року.

Макрияни 
У послідували після Громадянської війни роки, офіційна Греція відзначала ювілеї Грудневих подій у будівлі жандармерії в кварталі Макрияни, выстоявшего за підтримки британських танків у грудні 1944 року. Після приходу до влади уряду соціалістів ці заходи були скасовані урядовим указом в 1982 році. Ювілей продовжували відзначати «Союз ветеранів жандармерії і поліції» і ультраправі організації. Сьогодні цей ювілей є складовою антикомуністичного ідеологічного арсеналу неонацистської організації Хрис Авги і одним з основних у серії антикомуністичних заходів цієї організації.

Грудневі події в мистецтві 
Тема грудня 1944 року займає грецьких письменників, поетів, художників і кінематографістів протягом останніх 70 років. Менелаос Лудемис написав книгу «Великий Грудень», з подтитлом в заголовку " Джордж Ноел Байрон, поет, як добре що ти помер.

Мелпо Аксіоті написала книгу «Відповідь на 5 запитань», поет Нікіфорос Вреттакос книгу «33 дні». Згодом Вреттакос написав поему «Вічний жовтень»194.

Кіпрський поет Теодосиос Пиеридис написав поему «Гімн Афінам грудня»,, де поет писав «і ті що образили тебе, Афіни, прийдуть просити твого великодушного прощення»195.

Мимис Фотопулос, відомий грецький актор театру і кінематографу, був заарештований і відправлений в Північну Африку, як співчуває комуністам. Був серед ув'язнених в британські концтабору і написав книгу «Концтабір Ель-Даба».

Відразу після падіння військової диктатури в 1974 році відомий кінорежисер Теодорос Ангелопулос зняв фільм «Комедіанти» або «Трупа» (Ο Θίασος), дія якого розгортається на тлі подій попередніх грудня, самих Грудневих подій і наступних їм подій.

Відкладеному вибуху готелі «Grand Bretagne» був присвячений фільм «Червоний поїзд» (1982)

битви в Греції
Рух Опору в Греції
Битви Великої Британії
1944 у Греції
1945 у Греції
Грудень 1944
Січень 1945